«Між небом і землею»: 
 Між небом і землею () — романтична комедія 2005 року, знята режисером Марком Вотерсом за мотивами роману Марка Леві.
 Між небом і землею (фільм, 1942) () — німецький художній фільм, режисер — Harald Braun.
 Між небом і землею (фільм, 1975) — радянська музична комедія («Молдова-фільм»).

Див. також 
 «Між небом і землею» — радянський телеспектакль 1977 року, режисер — Валерій Фокін.

Примітки 

Багатозначні терміни: фільми